Charles Abbot může být:

 Charles Abbot, 1. baron z Colchesteru (1757–1829), britský politik
 Charles Abbot, 2. baron z Colchesteru (1798–1867), britský politik
 Charles Greeley Abbot (1872–1973), americký astrofyzik a astronom
 Charles Abbot (botanik) (1761–1817), britský botanik a entomolog
 Charles S. Abbot (* 1945), americký admirál
 Charles Wheaton Abbot (1860–1923), americký důstojník